Комиссия ООН по праву международной торговли, ЮНСИТРАЛ (, UNCITRAL) — вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 1966 году в целях содействия развитию права международной торговли.

История 
Комиссия ЮНСИТРАЛ была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году (резолюция 2205(XXI) от 17 декабря 1966 года). Функционирует с 1 января 1968 года. Учреждая Комиссию, Генеральная Ассамблея признала, что расхождения, возникающие в результате применения законов различных государств в вопросах международной торговли, являются одним из препятствий торговым потокам. Комиссия в этой связи рассматривалась в качестве инструмента, с помощью которого Организация Объединенных Наций могла бы играть более активную роль в сокращении или устранении препятствий в сфере международной торговли.

Генеральная Ассамблея предоставила Комиссии общий мандат, поручив ей содействовать прогрессивному согласованию и унификации права международной торговли. С тех пор Комиссия стала основным юридическим органом системы Организации Объединенных Наций в области права международной торговли.

Комиссией подготовлены и приняты следующие документы:
 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров принята ООН в 1974 году
 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ — одобрен ООН в 1976 году
 Конвенция о морской перевозке грузов — одобрена на Конференции ООН в Гамбурге в марте 1978 году
 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров — принята ООН в апреле 1980 году в Вене
 Конвенция о международной смешанной перевозке грузов
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год)
 Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на строительство промышленных объектов (1987 год) и др.
 Конвенция о международных переводных векселях и международных простых векселях — принята ООН 9 декабря 1988 года
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах (1992 год)
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг и Руководство по его принятию (1994 год)
 Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах (Нью-Йорк, 1995 год)
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год)
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 год)
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 год)
 Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год)
 Маврикийская конвенция о прозрачности (2014 год)

Основная деятельность 
ЮНСИТРАЛ разрабатывает правила для коммерческих сделок. К их числу относятся следующие:
 всемирно признанные конвенции, типовые законы и правила;
 правовые и законодательные руководства и рекомендации, имеющие большое практическое значение;
 обновляемая информация о прецедентном праве и законодательных актах, вводящих в действие единообразные нормы коммерческого права;
 техническая помощь в осуществлении проектов правовой реформы;
 региональные и национальные семинары по вопросам единообразного коммерческого права.

Комиссия выполняет свою работу на ежегодных сессиях, которые проводятся поочередно через год в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и в Венском международном центре в Вене.

Комиссия оказывает помощь странам, рассматривающим вопрос о принятии текстов правовых актов.

Секретариат ЮНСИТРАЛ предоставляет техническую и консультативную помощь государствам, которые могут рассматривать вопрос о принятии одного из правовых текстов, подготовленных Комиссией. Такая помощь часто предполагает проведение обзора предлагаемых законопроектов.

Структура комиссии

Членство 
В состав Комиссии входят шестьдесят государств-членов, избираемых Генеральной Ассамблеей. Структура членского состава Комиссии обеспечивает представительство различных географических регионах мира и его основных экономических и правовых систем. Члены Комиссии избираются на шесть лет, причем срок полномочий половины членов Комиссии истекает через каждые три года.

Секретариат 
Секретариатом ЮНСИТРАЛ является Сектор права международной торговли Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций. Секретариат находится в Вене.

Рабочие группы 
Комиссия учредила шесть рабочих групп для проведения подготовительной работы по существу тем, предусмотренных программой работы Комиссии. В состав каждой рабочей группы входят все государства — члены Комиссии. Каждая рабочая группа Комиссии, как правило, проводит одну или две сессии в год в зависимости от рассматриваемой темы; эти сессии также проводятся поочередно в Нью-Йорке и Вене.

Шесть рабочих групп и рассматриваемые ими в настоящее время темы являются следующими:
 Рабочая группа I (Проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников) завершила работу над проектом свода типовых законодательных положений, предназначенных дополнить Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников (2001 год). Проекты типовых законодательных положений были представлены на рассмотрение Комиссии на её тридцать шестой сессии.
 Рабочая группа II (Международный арбитраж и согласительная процедура) недавно завершила Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре (2002 год) и в настоящее время работает над темами обеспечительных мер и требования о письменной форме арбитражного соглашения.
 Рабочая группа III (Транспортное право) в настоящее время находится в процессе подготовки проекта документа о международной перевозке грузов.
 Рабочая группа IV (Электронная торговля)
 Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности)
 Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)

Литература 
 Шмитгофф К. В. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. — М: Юридическая литература, 1993. — ISBN 5-7260-0684-4.

Ссылки 
 Сайт ЮНСИТРАЛ
 Подготовительные материалы Регламентов ЮНСИТРАЛ

Вспомогательные органы ООН
Международная торговля
Международные юридические организации
Международное право